Prosotsani kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Prosotsani, kommun, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Drámas, 
 Prosotsáni, kommunhuvudort, Östra Makedonien och Thrakien, Nomós Drámas,